O Liga Regional (ou Insular) do Maio de 2013-14 foi a epoca de Associação Regional de Futebol do Maio (ARFM), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi cinco.

O campeão do torneio foi o Académica da Calheta conqustou o terceiro título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2014.

Clubes
Académica da Calheta
Académico/83
Beira-Mar
Onze Unidos
Santana

Resumo da Temporada
A edição 2013-14 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Académica da Calheta.

Classificação Final

Jogos

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhor vitória:: Académica da Calheta 6-0 Santana (26 de janeiro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Maio de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Maio
Desporto em Cabo Verde em 2013
Desporto em Cabo Verde em 2014